Sonderklasse steht für:
 Sonderklasse (Krankenhaus), eine Form der Spitalsunterbringung und Privatversicherung in Österreich 
 Sonderklasse (Bootsklasse), eine Rennklasse im deutschen und österreichischen Yachtsport